gmina Brzeźnica – dawna gmina w województwie kieleckim, obecnie część gminy Kozienice
 gmina Brzeźnica – dawna gmina w województwie tarnowskim, obecnie część gminy Dębica

Zobacz też 
 Brzeźnica